Est dite sexuée une espèce qui nécessite, pour se reproduire, deux individus de sexes opposés, par opposition aux espèces asexuées. La reproduction sexuée permet un brassage génétique.

La plupart des espèces évoluées que nous côtoyons, ainsi que l'espèce humaine, sont sexuées.

Articles connexes 
 Reproduction (biologie)
 Multiplication asexuée
 Biologie de la reproduction

Reproduction